James Annesley kan syfta på bland andra:

*James Annesley, 2:e earl av Anglesey (1645–1690), brittisk peer
James Annesley, 3:e earl av Anglesey (1670–1702), brittisk peer